Krow’ - Rieka (ros. Кровь – Река) jest to trzeci album studyjny rosyjskiego zespołu folk metalowego Svarga. Na tym albumie znalazła się nowa wersja utworu Смотри i Сжечь z Огни на курганах.

Spis utworów 
 Intro
 Девять дней
 Сжечь
 Дочь Воды
 Прощай
 Спрячь меня
 Голос Лютеня
 Без лучины темно
 Смотри
 Песня вдали
 Ветры прощают всё
 Кровь - река
Albumy muzyczne wydane w roku 2009